Seirophora — рід лишайникових грибів родини Teloschistaceae. Назва вперше опублікована 1983 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Seirophora відносять 13 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Poelt, J. 1983. Musterbeispiele analoger Lagerdifferenzierung bei Flechten: Almbornia, Speerschneidera, Seirophora gen. nov. Flora (Regensburg). 174:439-445 — P.440

Роди грибів
Леканороміцети
1983 у науці